Heidgen ist der Ortsname von

 Heidgen (Bergisch Gladbach), ein Ortsteil im Stadtteil Katterbach von Bergisch Gladbach
 Volmershoven-Heidgen, ein Ortsteil von Witterschlick in der Gemeinde Alfter
 Heidgen (Neunkirchen-Seelscheid), ein Ortsteil von Mohlscheid im Rhein-Sieg-Kreis